Kruze je priimek več oseb:
 Apolon Jakovlevič Kruze, sovjetski general
 Teresa Kruze, kanadska TV voditeljica

Ruski priimki